Чонтаул (, ) — село в Кизилюртовском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Чонтаул как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Село расположено к северо-западу от города Кизилюрт на левом берегу реки Сулак.

Ближайшие населённые пункты: на севере — село Костек, на северо-востоке — село Акаро, на северо-западе — село Ново-Костек, на юге — село Кироваул, на юго-западе — сёла Байрамаул, Генжеаул, Муцалаул и Темираул, на юго-востоке — сёла Нечаевка и Мацеевка.

История 
Согласно архивным данным ЦГА РД, селение Чонтаул было основано 3 семействами из Эндирея в 1684 году.

Исследователи А. А. Адисултанов, А. В. Твердый и др. возводят происхождение его названия к вайнахскому Чонтой-Эвла («селение чонтойцев»), то есть селению тайпа чонтой, а исследователи Г. А. Сергеева, Ю. М. Идрисов и др. считают это село первоначально заселённым кумыками, а чеченцев — более поздними переселенцами.

Кумыкскими краеведами называется дата основания села — 1684 год, а также сообщается, что оно возникло в результате переселения на данное место жителей Старого Чонтаула (располагался на правом берегу реки Сулак), разрушенного наводнением. Аварский исследователь и этнограф С. Нурмагомедов считает, что село основано человеком по имени Чонтукъ родом из кумыкского селения Таргъу в середине XIV-го века.

В 1736 году в селе также селятся терекеменцы — по одной из версий, бежавшие из южного Дагестана после похода Надир-шаха, а по другой версии, они сами являлись остатками разгромленной армии Надир-шаха. К 3-й четверти XIX века их потомки, по-видимому, составляли большую часть жителей, так как отмечалось, что по вероисповеданию население аула относится к мусульманам-шиитам.

По переписи 1886 года, Чонтаул был моноэтническим кумыкским селом.

Население 

 Национальный состав
По данным Всесоюзной переписи населения 1926 года:

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Примечания

Ссылки 
 
 
 
  
 
 

Населённые пункты Кизилюртовского района
Муниципальные образования Кизилюртовского района
Сельские поселения Дагестана